Результати сезону 1996-1997 у вищій лізі грецького футболу Альфа Етнікі

Турнірна таблиця 

 

 
О = Очки М = Зіграно матчів; В = Виграші; Н = Нічиї; П = Програші; З = Забиті голи; Пр = Пропущені голи; Р = Різниця;

 Примітки
У Аріса вирахувано 3 очки

Ігри 

Зміни результатів:
 Результат матчу Атінаїкос — Аріс затверджено як 2-0, оскільки Аріс забув надати довідки про реєстрацію гравців та медичні довідки судді матчу.

Посилання 
 Official Greek FA Site 
 RSSSF 
 Greek SuperLeague official Site 
 SuperLeague Statistics
 

1996 у футболі
1997 у футболі